Homps (Aude)
Homps (Gers)